Алворада-ди-Минас () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Консейсан-ду-Мату-Дентру. Население составляет 3482 человека на 2007 год. Занимает площадь 374,910 км². Плотность населения — 8,7 чел./км².

Праздник города — 1 марта.

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 9.095.459,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.690,17 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,667 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс